Владимир Васильевич Чернышёв (, город Москва, Российская империя — 23 сентября 1983, там же, СССР) — организатор и руководитель советского авиадвигательного производства, Герой Социалистического Труда (1966), лауреат Государственной премии СССР, заслуженный машиностроитель РСФСР, доктор технических наук (1966), профессор.

Биография 
Родился  года в Москве. В 1918—1920 годах работал на Центральном книжном складе Моссовета, с сентября 1920 года — слесарем на московском авиазаводе № 1.
Обучался в школе линейных агентов ОГПУ, в 1923—1924 годах служил краснофлотцем 2-го Балтийского флотского экипажа.

После демобилизации вернулся на авиазавод № 1, где до 1929 года работал токарем-автоматчиком. Участвовал в постройке серийных самолётов DH-4, DH-9, Р-1, И-1, И-2, И-2бис, И-3 и И-4. Без отрыва от производства окончил рабфак.

В 1934 году окончил Московский авиационный институт. В 1934—1937 годах работал инженером и начальником цеха на моторостроительном заводе № 24 (город Москва), производившем поршневые двигатели АМ-34 (для самолётов МБР-2, ТБ-3, АНТ-20 и АНТ-25).

В 1937—1939 — директор моторостроительного завода № 29 в городе Запорожье, выпускавшего поршневые двигатели М-87 (для самолётов Ил-4 и Су-2).

С 1939 года — заместитель главного инженера и начальник производства моторостроительного завода № 24 (город Москва), выпускавшего поршневые двигатели АМ-35А (для самолётов МиГ-3 и Пе-8) и М-63 (для самолётов И-153). В октябре 1941 года завод был эвакуирован и продолжил деятельность в городе Куйбышев на территории строившегося там моторостроительного завода № 377 (впоследствии — Самарское моторостроительное производственное объединение). В годы Великой Отечественной войны завод выпускал поршневые двигатели АМ-38 и АМ-42 для штурмовиков Ил-2 и Ил-10.

В 1945—1947 — главный инженер, в 1947—1977 — директор завода № 500 (с 1963 года назывался завод «Красный Октябрь»), а с 1977 года — генеральный директор Московского машиностроительного производственного объединения «Красный Октябрь».

В 1947 году под его руководством освоено производство английских двигателей «Дервент-V» (в серии — РД-500) — первых в СССР реактивных двигателей (для самолётов Ла-15 и Як-23). Несмотря на отсутствие технической документации, серийное производство было налажено всего за 7 месяцев.

В дальнейшем под руководством В. В. Чернышёва на заводе было освоено серийное производство: первого отечественного турбореактивного двигателя с центробежным компрессором ВК-1 (для самолётов МиГ-15, МиГ-17 и Ил-28), турбореактивного двигателя с осевым компрессором АМ-5 (для самолётов Як-25) и семейства двигателей Р-11-300 (для самолётов МиГ-21, Як-28 и Су-15). 
В 1958 году впервые в стране на заводе приступили к разработке технологии и оборудования для электрохимической обработки лопаток компрессоров турбореактивных двигателей. В результате улучшения качества лопаток, обработанных электрохимическим методом, значительно повысился ресурс выпускаемых авиадвигателей.

В 1970-е годы на предприятии серийно выпускались турбореактивные двигатели Р-27Ф-300 (для самолётов МиГ-23 и МиГ-23УБ), Р-29-300 (для самолётов МиГ-27) и Р-35 (для самолётов МиГ-23МЛ), а 
в начале 1980-х годов был освоен серийный выпуск двухконтурного двигателя 4-го поколения РД-33 (для самолётов МиГ-29).

Всего под руководством В. В. Чернышёва было освоено серийное производство 12 типов турбореактивных двигателей для реактивной авиации и одного жидкостного ракетного двигателя для межконтинентальной крылатой ракеты «Буря».

Депутат Верховного Совета РСФСР 6-7-го созывов (в 1963—1971 годах).

Жил в Москве. Умер 23 сентября 1983 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (22.07.1966)
 4 ордена Ленина (10.07.1943; 12.07.1957; 22.07.1966; 26.04.1971)
 орден Октябрьской Революции (25.03.1974)
 орден Трудового Красного Знамени (02.07.1945)
 орден Дружбы народов (29.01.1981)
 орден Красной Звезды (23.08.1941)
 медали
 Государственная премия СССР
 Заслуженный машиностроитель РСФСР

Память 
Его имя носит Московское машиностроительное предприятие, которое он возглавлял.

Литература

Ссылки 
 

Организаторы авиационной промышленности
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище